Фијеро Енсинас II има више значења:

 Фијеро Енсинас II, Лоте 13 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Фијеро Енсинас II, Лоте 18 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику